Wallkill puede referirse a:

Wallkill (condado de Orange, Nueva York)
Wallkill (condado de Ulster, Nueva York)
Río Wallkill, afluente del río Hudson.